Voici la liste des planètes mineures numérotées de 142001 à 143000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 142001 à 143000

142001-142100

142101-142200

142201-142300

142301-142400

142401-142500

142501-142600

142601-142700

142701-142800

142801-142900

142901-143000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000